Die American League Championship Series 2014 (ALCS), in der Sportart Baseball, fand zwischen dem 10. und 18. Oktober 2014 statt. In ihr traten die Sieger der American League Division Series 2014 gegeneinander an, um den Gewinner der American League und damit ihren Vertreter in der World Series 2014 zu ermitteln.

Modus und Teilnehmer 

Es handelt sich um eine Best-of-Seven Serie.

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2014, NLWC 2014, ALWC 2014, NLDS 2014, ALDS 2014, NLCS 2014, World Series 2014

Die Postseason 2014 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht 

* - wenn notwendig

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
10. Oktober 2014, 20:00 EDT, Oriole Park at Camden Yards in Baltimore, Maryland

Spiel 2 
11. Oktober 2014, 16:00 EDT, Oriole Park at Camden Yards in Baltimore, Maryland

Spiel 3 
14. Oktober 2014, 20:00 EDT, Kauffman Stadium in Kansas City, Missouri

Spiel 4 
14. Oktober 2014, Kauffman Stadium in Kansas City, Missouri

Zusammenfassung der Ergebnisse 
ALCS 2014 (4–0): Kansas City Royals besiegen Baltimore Orioles

Zuschauer insgesamt: 174.687  Durchschnittliche Zuschauerzahl:43.672

Einzelnachweise 

2014
Baseball 2014
Sportveranstaltung in Baltimore
Sportveranstaltung in Kansas City (Missouri)
Baltimore Orioles
Kansas City Royals
Baseballwettbewerb